En Pologne, Zakrzów peut faire référence à :

 de la voïvodie des Basses-Carpates
 Zakrzów, un district de la ville de Tarnobrzeg

 de la voïvodie de Basse-Silésie
 Zakrzów, un village du powiat de Głogów
 Zakrzów, un village du powiat d'Oleśnica
 Zakrzów, un village du powiat de Środa Śląska

 de la voïvodie de Łódź
 Zakrzów, un village

 de la voïvodie de Lublin
 Zakrzów, un village du powiat de Łęczna
 Zakrzów, un village du powiat d'Opole Lubelskie

 de la voïvodie d'Opole
 Zakrzów, un village du powiat de Kędzierzyn-Koźle
 Zakrzów, un village du powiat de Krapkowice

 de la voïvodie de Petite-Pologne
 Zakrzów, un village du powiat de Tarnów
 Zakrzów, un village du powiat de Wadowice
 Zakrzów, un village du powiat de Wieliczka

 de la voïvodie de Sainte-Croix
 Zakrzów, un village du powiat de Jędrzejów
 Zakrzów, un village du powiat de Kazimierza
 Zakrzów, un village du powiat de Pińczów
 Zakrzów, un village du powiat de Sandomierz
 Zakrzów, un village du powiat de Włoszczowa